Richard Barnes může být:

 Richard Barnes (spisovatel) (* 1944) – britský spisovatel známý svým vztahem s rockovou kapelou The Who
 Richard Barnes (zpěvák) (* 1944) – britský zpěvák